El acrónimo ICE puede referirse a:

 Iniciativa Ciudadana Europea;
 Instituto Costarricense de Electricidad de Costa Rica;
 Instituto de Ciencias del Espacio, centro de investicagión perteneciente al CSIC;
 InterCityExpress (ICE), trenes de alta velocidad de los ferrocarriles de Alemania;
 Intercontinental Exchange, empresa norteamericana poseedora de varios mercados donde se intercambian futuros, entre ellos uno en Londres;
 Izquierda Comunista de España, un antiguo partido político español de los años 30;
 Polar Ice, una marca de cerveza venezolana;
 Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de los Estados Unidos (U.S. Immigration and Customs Enforcement, ICE);
 Número telefónico ICE, abreviatura en inglés de In Case of Emergency (ICE), contacto telefónico que señala a la persona a la que llamarán los servicios sanitarios, bomberos, policías, protección civil etc., en caso de accidente por parte del propietario del teléfono móvil.
 Intrusion Countermeasures Electronics, un sistema ficticio de seguridad informática, popularizado por las novelas de la Trilogía del Sprawl de William Gibson, especialmente por la reconocida Neuromante;
 Iron Crown Enterprises (ICE), una compañía estadounidense especializada en la publicación de juegos de rol.
 ICE es el sistema de entretenimiento a bordo de la aerolínea Emirates desarrollado por panasonic y basado en su X Series in-flight system, es el acrónimo de "Information, Communication, Entertainment",
 International Cometary Explorer, nave espacial de la NASA y la ESA lanzada en 1978.